Voorpost (verdedigingswerk), een vooruitgeschoven militaire post
 Voorpost (organisatie), een rechts-radicale actiegroep actief in Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika